Il existe de nombreuses églises portant le noms de « Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas » : 

 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas (Velidonja)
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas (Maladonja)
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas de Bačko Petrovo Selo
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas de Pričević
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas de Deliblato
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas (Szeged)
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas de Stepanje
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas de Rabrovica
 Église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas de Gložane